Jean de Condé est un nom porté par :
 Jean de Condé (né vers 1275-1280 et mort après ), ménestrel et trouvère à la cour de Hainaut ;
 Jean de Condé (), maître verrier dans la région de Mons.